Kulm er et tysk stednavn som betyder bakke. Det kan henvise til:

 Chełmno – polsk by med det tyske navn Kulm. Kulm var byens officielle navn i de perioder den var tysk.
 Kulm (skiflyvningsbakke) – skiflyvningsbakke i Bad Mitterndorf i Østrig
 Bezirk Kulm – distrikt (bezirk) i den schweiziske kanton Aargau
 Chlumec – tjekkisk by med det tyske navn Kulm
 Slaget ved Kulm – slag ved Chlumec i 1813 under Napoleonskrigene